Осе́цький:
 Осецький Віктор Олександрович (1983—2022) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Осецький Іван Станіславович (1891—?) — український майстер художнього скла.
 Осецький Йосип Петрович (1946) — український поет.
 Карл фон Осецький (1889—1938) — німецький публіцист, лауреат Нобелівської премії миру 1935 року.
 Осецький Людвіг Петрович (1929—2005) — білоруський графік.
 Осецький Олександр Вікторович (1873–1936) — український військовий діяч, генерал УНР.
 Осецький Руслан Зигмундович — старший сержант Збройних сил України.
Українські прізвища